Hustle (1975), een Amerikaanse film uit 1975, met Burt Reynolds
 Hustle (2004), een Amerikaanse televisiefilm uit 2004 over de honkballer Pete Rose
 Hustle (televisieserie), een Britse televisieserie die liep van 2004 tot 2012
 Hustle (dans), een discodans, populair geworden door het nummer The Hustle
 Hustle (2022), een Amerikaanse dramafilm, met Adam Sandler

 The Hustle (2008), een Amerikaanse filmkomedie uit 2008, met Bai Ling
 The Hustle (2018), een Amerikaanse filmkomedie uit 2018, geregisseerd door Chris Addison
 The Hustle (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013
 The Hustle (lied), een Amerikaans disconummer uit 1975 van Van McCoy
 The Hustle (album), een muziekalbum uit 2004 van G. Love & Special Sauce